
Termin -{SNY}- ima više značenja.

 Sanofi, oznaka na Njujorškoj berzi
 Skraćenica za Soni